Rider steht für:

 Alex Rider, Jugendromanreihe von Anthony Horowitz
 Ballad of Easy Rider, Album
 Easy Rider, US-amerikanischer Film (1969)
 Line Rider, Flash-Spiel
 Pale Rider – Der namenlose Reiter, US-amerikanischer Western (1985) von und mit Clint Eastwood
 Stage Rider oder Technical Rider, Dokument, das die technischen Anforderungen eines Künstlers für seine Auftritte beschreibt
 Stoked Rider, Snowboard-Computerspiel
 The Rider, US-amerikanischer Film (2017)
 Uneasy Rider, französischer Film (2000) von Jean-Pierre Sinapi 
 Whale Rider, neuseeländischer Film von Niki Caro (2002)
 Rider-Lewis Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rider (Iowa)
 Rider (North Dakota)
 Rider (West Virginia)

Personen:
 Alexander Kirk Rider, US-amerikanischer Ingenieur
 Amy Rider (* 1985), japanisch-US-amerikanische Schauspielerin
 Henry Rider Haggard (1856–1925), britischer Schriftsteller
 Ira E. Rider (1868–1906), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Isaiah Rider (* 1971), US-amerikanischer Basketballspieler
 Stephen Rider, US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Le Rider
 Ghost Rider
 Knight Rider (Begriffsklärung)
 Ryder
 Reider
 Rieder